Не тот человек (фильм, 1956) — криминальная драма-нуар 1956 года, реж. Альфред Хичкок.
 Не тот человек (фильм, 1993) — американский триллер 1993 года, реж. Джим МакБрайд.